Gude er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Claus Frederik Gude
 Hans Gude
 Henrik Gude
 Jacob Gude
 Ludvig Gude
 Marqvard Gude
 Nils Gude
 Ove Gude